The Lone Hand Texan – film del 1924 diretto da W. Adcook
The Lone Hand Texan – film del 1947 diretto da Ray Nazarro